Bikok peut désigner :
 Bikok, une commune du Cameroun dans la région du Centre et le département de la Méfou-et-Akono
 Bikok, un village du Cameroun dans la commune de Dzeng ;
 les Bikok, l'une des quatre grandes familles du peuple Bassa vivant au Cameroun.

Homonymie de localités